El Torneig de Kuala Lumpur 2010, oficialment conegut com a Proton Malaysian Open 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 2a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre del 2010 al Bukit Jalil Sports Complex de Kuala Lumpur, Malàisia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010
Kuala Lumpur